L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Nick Kyrgios remporte l'épreuve en simple, Henri Kontinen et John Peers celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, ennuyé par des douleurs à sa hanche droite, de l'Espagnol Rafael Nadal, en délicatesse avec son genou droit, et du Japonais Kei Nishikori, blessé au poignet. Ils sont respectivement remplacés par Yannick Hanfmann, Matthew Ebden et Frances Tiafoe.

Pendant le tournoi 
À la retraite depuis plus d'un an, Lleyton Hewitt fait un bref retour sur le circuit à l'occasion de la tournée australienne. Il dispute, ici, le double aux côtés de son compatriote Jordan Thompson.

Lors de son premier match, le tenant du titre et récent vainqueur du Masters, Grigor Dimitrov sauve 2 balles de match dans la  manche avant de s'imposer en 3 sets contre John Millman, invité par les organisateurs.

Lauréats 
Nick Kyrgios remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Ryan Harrison. L'Australien n'avait plus été sacré depuis .

En double, Henri Kontinen et John Peers décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Leonardo Mayer et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2018
Tennis en Australie en 2018
Tennis en janvier 2018